Jakob Kaiser (politicien) (1888-1961), homme politique allemand du vingtième siècle, opposant au nazisme.
 Jakob Kaiser (archiviste), archiviste suisse, directeur des Archives fédérales suisses entre 1968 et 1913.

Voir aussi 
 Jakob-Kaiser-Platz, une station de la ligne 7 du métro de Berlin, dans le quartier de Charlottenbourg-Nord.